Lancia Thema — автомобиль E-класса. Выпускался итальянской компанией Lancia с 1984 года по 1994 год. Thema была впервые представлена на Туринском Мотор Шоу в 1984. Автомобиль был построен на одной платформе с Fiat Croma, Saab 9000 и Alfa Romeo 164. Всего было выпущено 336.476 седанов и 21.096 универсалов. Стоимость новой Lancia Thema в 1994 году начиналась от 38.837 DM за автомобиль мощностью 115 л.с. и от 44385 DM за модель мощностью 152 л.с.

Двигатели 

Thema